Gunetzrhainer ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698–1764), Münchner Hofbaumeister
 Johann Baptist Gunetzrhainer (1692–1763), Münchner Hofbaumeister
 Johann Georg Gunetzrhainer (1691–1766), Münchner Hofbaumeister
 Martin Gunetzrhainer (1639–1699), Münchner Stadtmaurermeister

Siehe auch:
 Gunetzrhainerhaus